Il doppio del torneo di tennis Comerica Bank Challenger 1999, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Michael Hill e Scott Humphries che hanno battuto in finale Harel Levy e Lior Mor 7-6, 1-6, 7-5.

Teste di serie 

 Michael Hill /  Scott Humphries (Campioni)
 Paul Goldstein /  Adam Peterson (quarti di finale)

 Jim Thomas /  Laurence Tieleman (primo turno)
 Giorgio Galimberti /  Amir Hadad (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Comerica Bank Challenger 1999